Die Diamond Nine / Dynamic Swiss Open 2008 waren das 95. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 16. bis 18. Oktober 2008 in Payerne in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Im Finale zwischen den beiden Deutschen Ralf Souquet und Christian Reimering siegte Souquet mit 9:4 und gewann somit nach dem Event 94 das zweite Euro-Tour-Turnier in Folge. Es war das letzte Euro-Tour-Finale zwischen zwei Deutschen.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Swiss Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 Swiss Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

095
Sportveranstaltung im Kanton Waadt
Payerne
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in der Schweiz